S'empra a tort, per castellanisme, arxiu per a l'arxivament, ço és l'acció o resultat d'arxivar.

 Arxiu informàtic, agrupament de fitxers informàtics.
 Batch o arxiu batch, arxiu de processament per lots.
 Arxiu (organització), organització armada nascuda a la fi dels anys setanta molt lligada al PSAN-P i a l'Exèrcit d'Alliberament Català
 Arxiu, lloc o institució on es guarden documents.
 Arxiu eclesiàstic o Arxius de l'Església, arxius documentals de les diferents confessions cristianes.
 Arxiu capitular, arxiu eclesiàstic destinat a la gestió documental de l'administració d'una catedral.
 Arxiu diocesà o episcopal, arxiu eclesiàstic destinat a la gestió documental de la documentació generada a una diòcesi.
 Arxiu parroquial, arxiu eclesiàstic responsable de la custòdia, conservació i comunicació de la documentació generada per una parròquia.
 Arxiu Parroquial d'Olesa de Montserrat, arxiu eclesiàstic de la parròquia d'Olesa de Montserrat.
 Arxiu notarial o de protocols, conjunt documental que inclou els documents generats pel cos de notaris.
 Arxiu administratiu, arxiu destinat a contenir i gestionar els documents generats per una administració pública
 Arxiu judicial, conjunt de documents produïts per l'administració de justícia civil i criminal.
 Arxiu de l'administració local Qui està obligat a tenir arxiu? : determina les entitats i els municipis que han de disposar d'un arxiu dins de l'àmbit territorial de Catalunya.
 Arxiu comarcal, cadascun dels arxius d'àmbit comarcal dels fons documentals de les administracions locals catalanes d'àmbit comarcal.
 Arxiu històric, conjunt de documents que han perdut la seva vigència administrativa i han adquirit un valor cultural o històric
 Arxiu de la Corona d'Aragó, dipòsit documental de les institucions de l'antiga Corona d'Aragó.
 Arxiu Nacional de Catalunya, institució depenent de la Generalitat de Catalunya encarregada de gestionar la documentació històrica de la Generalitat.
 Arxiu General de la Guerra Civil, situat a Salamanca nasqué com a òrgan d'obtenció d'informació política al final de la guerra civil espanyola més tard prengué funcions històriques.
 Arxiu General d'Índies, fons documental sobre el domini colonial espanyol a Amèrica i Filipines.
 Arxiu històric provincial, fons documental d'entitats amb activitats administratives que no superen l'àmbit provincial.
 Arxiu del Regne de Mallorca, principal dipòsit documental de Mallorca i les illes Balears.
 Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris, entitat privada dedicada a la gestió de documents relacionats amb el districte de la ciutat de Barcelona.
 Arxiu Departamental dels Pirineus Orientals, dipòsit documental dels arxius històrics i administratius del Rosselló i la Cerdanya reunits d'ençà de la Revolució Francesa.
 Arxiu Sponza, arxiu local de Dubrovnik (Croàcia) amb tota la documentació de República de Ragusa i de la ciutat de Dubrovnik.